CZB est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport Carlo Ruhl, à Cruz Alta, dans le Rio Grande do Sul, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 .czb, une extension de nom de fichier pour désigner un fichier informatique temporaire créé par le logiciel CombineZP,

Code